Krionérion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kryonéri (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Kryonéri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Kryonéri (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Krionérion (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Kryonéri (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 
 Kryonéri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar